Vitträsket eller Vitträsk kan syfta på:

Finland
Vitträsk (sjö i Kyrkslätt, Nyland),  (4,86 km²)
 Vitträsk (ort i Kyrkslätt, Finland)  bebyggelse vid denna sjö
Hvitträsk, bostads- och ateljéhus i vid sjön
Vitträsk (sjö i Kyrkslätt, Nyland, Finland) (0,4 km²)
Vitträsk (sjö i Finland, Nyland), Kyrkslätt  (5,1 hektar)

Sverige
 Pålkem (Vitträsk), by i Lappland, Sverige, 

Vitträsk, Södermanland, sjö i Haninge kommun,  (13,4 ha)
Vitträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (1,98 km²)
Lill-Vitträsket, sjö i Kalix kommun, 
Stor-Vitträsket, sjö i Kalix kommun,  (8,04 ha)
Vitträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734150-177077), sjö i Bodens kommun,  (1,22 km²)
Vitträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734776-176208), sjö i Bodens kommun,  (13,7 ha)
Vitträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (82 ha)
Vitträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (19 ha)
Vitträsket (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (1,78 km²)
Vitträsket, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (1,11 km²)

Se även
Viträsket, sjö i Värmdö kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn